Existuje více památek v České republice, které mají v názvu Mariánský morový sloup: 
 Mariánský morový sloup (Hradčany): Hradčanské náměstí, Hradčany, Praha 1 (Ferdinand Maxmilián Brokoff a Ignác František Weiss).
 Mariánský morový sloup (Opava): Dolní náměstí, Opava, Moravskoslezský kraj.

Možná hledáte také

Mariánský morový sloup na mapách 
Následujících památky jsou v článcích na Wikipedii uváděny pod mírně odlišným jménem (např. Morový sloup), ale na mapách nebo v jiných pramenech jsou uváděny rovněž pod názvem Mariánský morový sloup.
 Morový sloup (Kutná Hora): Šultysova ulice, Kutná Hora, okres Nymburk, Středočeský kraj (František Baugut).
 Mariánský (morový) sloup (Poděbrady): Jiřího náměstí, Poděbrady, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Mariánský/morový sloup (Hradec Králové): Velké náměstí, Hradec Králové, Královéhradecký kraj.

Jiné podobné názvy 
 Mariánský sloup na Františkánském náměstí (Bratislava): slovensky Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí, je barokní památka před Kostelem Nejsvětějšího Spasitele v Bratislavě, Slovensko.

Rozcestníky - místopisné jméno